Otto Naumann ist der Name folgender Personen:

* Otto Naumann (Landrat) (1876–1961), deutscher Landrat
 Otto Naumann (Politiker, 1895) (1895–nach 1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Otto Naumann (Politiker, 1896) (1896–1973), deutscher Widerstandskämpfer und Politiker (USPD, KPD/SED), Bürgermeister von Strasburg

Otto Naumann ist der Name folgender Unternehmen:
 Otto Naumann (Unternehmen), US-amerikanisches Kunsthandelsunternehmen 

Siehe auch:
 Otto Neumann